Clifton Heights ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clifton Heights (Massachusetts)
 Clifton Heights (Missouri)
 Clifton Heights (New York)
 Clifton Heights (Pennsylvania)